Korovinia goloskokovii är en flockblommig växtart som beskrevs av M.S. Bajtenov. Korovinia goloskokovii ingår i släktet Korovinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
goloskokovii